Chmara – nazwisko (z ukr. chmura)
 Adam Chmara
 Michał Chmara
 Mirosław Chmara
 Sebastian Chmara
 Stepan Chmara

Chmara - rzeka, dopływ Soży